Happertje (spel), kinderspel met behulp van een gevouwen stuk papier
 Waterhappertje, drinkfontein
 het gele happertje in Pac-Man